Szikora György, id. (1751–1806) festő
 Szikora György, ifj. (1788–1862) festő
 Szikora György (1926–1966) gépészmérnök, malomgépész
 Szikora György (1947–2005) csehszlovák válogatott labdarúgó, edző